Махфуз — фамилия. Известные носители:
 Махфуз, Асма (род. 1985) — египетская политическая активистка.
 Махфуз, Мухаммед (1944—1971) — пакистанский военнослужащий, кавалер высшей военной награды Пакистана Нишан-я-Хайдер.
 Махфуз, Нагиб (1911—2006) — египетский писатель-романист, драматург, сценарист.

См. также 
 Лаух аль-Махфуз